Марион Тес (; род. 5 июля 1984, Айзенах, округ , ГДР), урождённая Тротт () — немецкая скелетонистка, двукратная чемпионка мира в скелетоне (2009, 2011), двукратная чемпионка мира (2009, 2011) в смешанной команде.

Карьера 
Тес дважды участвовала в чемпионатах мира по скелетону. В 2008 году она заняла седьмое место, а в следующем году стала лучшей среди женщин, выиграв также вместе со своей сборной соревнование смешанных команд. Также она бронзовая призёрка чемпионата мира среди юниоров 2006 года и серебряная чемпионата Европы 2009 года.

В сезоне 2008/09 Тес выиграла кубок мира, победив на двух этапах и заняв призовые места на ещё двух.

В 2014 году Тес побывала на Олимпийских играх в Сочи, где финишировала тринадцатой.

Призовые места на этапах кубка мира

1-е место 
 12 февраля 2009, Парк Сити, США
 5 февраля 2009, Ванкувер, Канада

2-е место 
 11 февраля 2009, Парк Сити, США

3-е место 
 9 января 2009, Кёнигсзее, Германия
 3 февраля 2008, Кёнигсзее, Германия

Ссылки 

 Персональный сайт 
 
 

Скелетонисты Германии
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы мира по скелетону
Чемпионы мира в смешанной команде по бобслею и скелетону